Bagnol steht für:

 Jean Bagnol, Pseudonym des Schriftstellereherpaars Nina George und Jo Kramer
 Dolmen von Bagnol, schwach birnenförmiger Dolmen

Siehe auch:
 Bagnoles, französische Gemeinde
 Bagnols
 Bagnöl